

Miejscowości 
 Opacz – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna
 Opacz-Kolonia (dawn. Opacz) – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Michałowice
 Opacz Mała – wieś w województwie mazowieckim, w powiecie pruszkowskim, w gminie Michałowice
 Opacz Wielka (dawn. Opacz Duża) – dawna wieś, od 1951 osiedle Warszawy

Gromady 
 Opacz – gromada z siedzibą w Opaczy 
 Opacz – gromada z siedzibą w Opaczy (Kolonii)

Inne 
 Opacz – góra w Masywie Śnieżnika
 Opacz – przystanek kolejowy w Opaczy-Kolonii